ISO 3166-2:AG — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Антигуа и Барбуде. Стандарт охватывает 6 округов и 2 зависимые территории Антигуа и Барбуды. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Антигуа и Барбуды — AG и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код для округов и зависимых территорий образован двухзначным числом. Геокоды округов и зависимых территории Антигуа и Барбуды являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AG, присвоенного Антигуа и Барбуде в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Антигуа и Барбуды 
Геокоды 6 округов и 2 зависимых территории административно-территориального деления Антигуа и Барбуды.

Геокоды пограничных Антигуа и Барбуды государств 
 Гваделупа — ISO 3166-2:GP (на юге (морская граница)),
 Монтсеррат — ISO 3166-2:MT (на юго-западе (морская граница)),
 Сент-Китс и Невис — ISO 3166-2:KN (на западе (морская граница)),
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба — ISO 3166-2:BQ (на западе, острова Синт-Эстатиус и Саба (морская граница)),
 Сен-Бартельми — ISO 3166-2:BL (на северо-востоке (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Антигуа и Барбуды

Ссылки 
 
 Геокоды Антигуа и Барбуды

2:AG